Ньон:

 Ньон — город в Швейцарии
 Ньон — город во Франции
 Стад Ньон — швейцарский футбольный клуб из Ньона